Флаг муниципального образования сельское поселение Чи́сменское Волоколамского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2720.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Чисменское от 24 ноября 2006 года № 60/13, гласило:

30 сентября 2011 года, решением Совета депутатов сельского поселения Чисменское № 121/18, было признано утратившим силу решение от 24 ноября 2006 года № 60/13 и утверждено новое положение о флаге муниципального образования. Среди прочего было незначительно изменено описание флага:

Символика 
Флаг сельского поселения Чисменское разработан на основе герба сельского поселения и языком символов и аллегорий отражает его исторические особенности.

В годы Великой Отечественной войны бойцы 4-й роты, 2-го батальона, 1075-го стрелкового полка, 316-й стрелковой дивизии (командир дивизии — И. В. Панфилов) во главе с политруком В. Г. Клочковым осуществляли оборону в районе разъезда Дубосеково. 16 ноября 1941 года в ходе 4-х часового боя панфиловцы уничтожили 18 вражеских танков. Почти все 28 героев погибли, но не пропустили врага к стенам Москвы. 21 июля 1942 года, указом Президиума Верховного Совета СССР, всем участникам этого боя было присвоено звание Героя Советского Союза.

В их честь в 1975 году был сооружён мемориал героев-панфиловцев, основу которого составили шесть фигур воинов-защитников Москвы.

Этот подвиг нашёл отражение на флаге сельского поселения, в состав которого входит указанный разъезд (ныне станция). Шесть щитов аллегорически отражают интернациональный состав погибших панфиловцев (его составляли бойцы шести национальностей). Расположение щитов воткнутыми в землю с перекрытием друг друга символизирует стойкость и сплочённость бойцов не оставивших врагу ни шанса для прорыва на Москву.

Красный цвет символизирует мужество, стойкость, отвагу, самопожертвование.

Зелёный цвет символизирует весну, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания